Bleker, historisch beroep, zie Bleek (textiel)
Personen
 Dirck Bleker (ca. 1621 - onbekend, voor 1702), Nederlands kunstschilder
 Gerrit Bleker (Gerrit Claesz. Bleker, ca. 1600-1656), Nederlands kunstschilder en etser
 Henk Bleker (1953), Nederlands politicus
 Lars Bleker (1994), Duits profvoetballer
 Roelof Bleker (1967), politicus, burgemeester van Enschede

Zie ook 
 Blekerheide, een Belgisch natuurreservaat ten noordwesten van Lommel 
 De familie Bleker in de Nederlandse jeugdboekenserie De Kameleon, zie Lijst van personages uit De Kameleon § Familie Bleker
 Bleeker (doorverwijspagina)